Нивище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Нивище — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Нивище — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Нивище — деревня, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия